Добыва́йки ():

  — детская повесть (1952) Мэри Нортон. Её экранизации:
  — телефильм 1973 года.
  — мини-сериал 1992 года.
 «Добывайки» — телефильм 2011 года.
 «Воришки» — кинофильм 1997 года.
 «Ариэтти из страны лилипутов» — аниме-фильм 2010 года.